ABX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Albury, Albury, Australia
 abx – codice ISO 639-3 della lingua inabaknon